La caméra Biographe de Georges Demenÿ (1895), une caméra de prise de vues animées ;
 Le Bioscope, un ancien parc de loisirs français situé à Ungersheim, en Alsace.